Hieronder volgt een lijst van landen naar bruto nationaal product (bnp) met het aandeel van de landbouw-, industriële en dienstensector daarin.

Zie ook 
 Bruto nationaal product
 Lijsten van landen (doorverwijspagina)
 Landbouw
 Industrie
 Dienst (economie)

Referenties 
 CIA World Factbook - BNP
 CIA World Factbook - sectoraandelen

Bnp met sectoraandelen